

Települések

Bosznia-Hercegovina
Blaževci falu Teslić községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Blaževci falu Tešanj községben Zenica-Doboj megyében

Horvátország
Blaževci falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében